Vladimir Ivanovitch Voronine (1890-1952), capitaine de la marine soviétique
 Vladimir Nikolaïevitch Voronine, forme russe du nom de Vladimir Voronin (né en 1941), président de la République de Moldavie